1987 Голяма награда на Сан Марино е 7-о за Голямата награда на Сан Марино и втори кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 3 май 1987 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино